Алекси́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Алексидзе, Александр Дмитриевич (1937—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алексидзе, Георгий Дмитриевич (1941—2008) — грузинский хореограф.
 Алексидзе, Гурам Николаевич (род. 1941) — академик АН Грузии.
 Алексидзе, Дмитрий Александрович (1910—1984) — грузинский советский театральный режиссёр.
 Алексидзе, Заза Николаевич (1935—2023) — грузинский историк.
 Алексидзе, Леван Андреевич (1926—2019) — академик АН Грузии.
 Алексидзе, Мария Марковна (1890—1978) — грузинская советская писательница, публиковалась под псевдонимом Мариджан.
 Алексидзе, Мераб Александрович (1930—1993) — академик АН Грузии.
 Алексидзе, Рати (род. 1978) — грузинский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Гедеван Алексидзе, он же «Скрипач» — один из главных персонажей в кинопритче Кин-дза-дза.